Ikaros eller Icarus kan syfta på:

 Ikaros – en figur i grekisk mytologi
 Ikaroslistan – en lista över efterlysta brottslingar
 Ikarospriset – ett pris som delas ut av Public service-klubben
 Ikaros Smederna – en speedwayklubb
 Ikarus flykt – essäsamling av Artur Lundkvist
 Ikaros (dikt) – en dikt av Erik Lindegren i Vinteroffer
 Ikaros (Gröna Lund) – en åkattraktion på Gröna Lund
 Ikaros (sång) – en sång av Björn Afzelius från 1984
 IKAROS – en japansk rymdsond
 IKAROS (nödraket) – nödraket uppfunnen 1959, tillverkad av Hanssons Pyrotekniska
 Icarus (sång) – sång framförd av Emmi Christensson 2018
 Icarus (tidskrift) – en fackvetenskaplig tidskrift med fokus på planetologi
 1566 Icarus – en asteroid
 Kid Icarus – ett tv-spel inspirerat av myten
 Ikaroz (1974–), svensk graffitimålare